Thiersch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Thiersch (1822–1895), tysk kirurg
 Friedrich Thiersch (1784–1860), tysk filolog
 Friedrich von Thiersch (1852–1921), tysk arkitekt
 Heinrich Wilhelm Josias Thiersch (1817–1885), tysk teolog
 Ludwig Thiersch (1825–1909), tysk målare

Se även 

 Tiersch

Tyska efternamn